Gilles Deleuze – filosofo francese
 Joseph Philippe François Deleuze – naturalista e botanico francese
 Olivier Deleuze – politico belga